Урюпино — топоним в России:

Населённые пункты 
 Урюпино — село в Алейском районе Алтайского края.
 Урюпино — село в Газимуро-Заводском районе Забайкальского края.
 Урюпино — деревня в Вачском районе Нижегородской области.
 Урюпино — посёлок в Краснозёрском районе Новосибирской области, упразднён в 2001 г.
 Урюпино — деревня в Сафоновском районе Смоленской области.

Железнодорожная станция 
 Урюпино — станция Приволжской железной дороги в городе Урюпинске.

См. также 
 Урюпин
 Урюпинск